Roxton – centro abitato del Texas
Roxton – centro abitato del Quebec, Canada
Roxton – piccolo villaggio e parrocchia civile nel Bedford Borough, Bedfordshire, Inghilterra